Die Badminton-Europameisterschaft 2021 fand vom 27. April bis zum 2. Mai 2021 in Kiew in der Ukraine statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Finale)
 Anders Antonsen (Champion)
 Rasmus Gemke (Viertelfinale)
 Hans-Kristian Vittinghus (Halbfinale)
 Mark Caljouw (Viertelfinale)
 Brice Leverdez (Viertelfinale)
 Toma Junior Popov (3. Runde)
 Thomas Rouxel (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Champion)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Yvonne Li (Viertelfinale)
 Kirsty Gilmour (Halbfinale)
 Neslihan Yiğit (Halbfinale)
 Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
 Line Christophersen (Finalist)
 Lianne Tan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Halbfinale)
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Champions)
 Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Finale)
 Jones Ralfy Jansen /  Peter Käsbauer (Viertelfinale)
 Christo Popov / Toma Junior Popov (Viertelfinale)
 Daniel Lundgaard / Mathias Thyrri (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champion)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Finale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Halbfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (2. Runde)
 Alexandra Bøje / Mette Poulsen (Viertelfinale)
 Amalie Magelund / Freja Ravn (Viertelfinale)
 Linda Efler / Isabel Herttrich (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Finalist)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Halbfinale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Halbfinale)
 Robin Tabeling / Selena Piek (Viertelfinale)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (Champion)
 Sam Magee / Chloe Magee (Viertelfinale)
 Ronan Labar / Anne Tran (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Webseite
Turnierseite

2021
Europameisterschaft 2021
Europameisterschaft 2021